Rancho Alegre steht für:

 Rancho Alegre (Texas), Ort im  Jim Wells County im US-Bundesstaat Texas
 Rancho Alegre (Paraná), brasilianisches Munizip im Norden des Bundesstaats Paraná
 Rancho Alegre (Film), mexikanischer Film von Rolando Aguilar (1941)